Baronnies – antica provincia francese
 Prealpi delle Baronnies – sottosezione delle Alpi del Delfinato